Фомино  — название ряда населённых пунктов в Белоруссии и России.

Белоруссия 
 Фомино — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Фомино — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Россия

Владимирская область 
 Фомино — деревня в Гусь-Хрустальном районе.
 Фомино — деревня в Кольчугинском районе.

Вологодская область 
 Фомино — деревня в Вашкинском районе.

Ивановская область 
 Фомино — деревня в Кинешемском районе.
 Фомино — деревня в Палехском районе.

Калужская область 
 Фомино — деревня в Барятинском районе.

Карелия 
 Фомино — деревня в Медвежьегорском районе.

Кировская область 
 Фомино — деревня в Подосиновском районе.
 Фомино — деревня в Тужинском районе.

Костромская область 
 Фомино — деревня в Чухломском районе.

Ленинградская область 
 Фомино — деревня в Лодейнопольском районе.

Иосковская область 
 Фомино — деревня в Можайском районе.
 Фомино — деревня в Павлово-Посадском районе.
 Фомино — деревня в Раменском районе.
 Фомино — деревня в Ступинском районе.

Нижегородская область 
 Фомино — деревня в Чкаловском районе.

Новгородская область 
 Фомино — деревня в Волотовском районе.

Пермский край 
 Фомино — деревня в Чернушинском районе.

Псковская область 
 Фомино — деревня в Бежаницком районе.
 Фомино — деревня в Дедовичском районе.
 Фомино — деревня в Новоржевском районе, Выборская волость.
 Фомино — деревня в Новоржевском районе, Жадрицкая волость.
 Фомино — деревня в Пустошкинском районе.
 Фомино — деревня в Себежском районе.

Рязанская область 
 Фомино — деревня в Касимовском районе.
 Фомино — деревня в Клепиковском районе.

Свердловская область 
 Фомино — село в Сысертском городском округе.

Смоленская область 
 Фомино — деревня в Дорогобужском районе.
 Фомино — деревня в Духовщинском районе.

Тверская область 
 Фомино — деревня в Западнодвинском районе.
 Фомино — деревня в Калязинском районе.
 Фомино — деревня в Сонковском районе.

Удмуртия 
 Фомино — деревня в Воткинском районе.

Ярославская область 
 Фомино — деревня в Любимском районе.
 Фомино — деревня в Первомайском районе.
 Фомино — деревня в Переславском районе.

Разное 
 Фомино-Городище
 Фомино-Свечниково
 Фомино-Свечниковское сельское поселение

См. также